( — «глаза Рудры» [иногда называют «слезой Рудры»], ) — вид вечнозелёных широколиственных деревьев семейства элеокарповых. Произрастает по преимуществу на Индо-Гангской равнине и в предгорьях Гималаев. Используется в народной медицине. Древесина рудракши светло-белого цвета. Она достаточно прочна, за что её ценят — так, во время Второй мировой войны её использовали для изготовления самолётных винтов.

Зёрна, выросшие в Непале, называются «рудракша». Зёрна, выросшие в Индонезии, называются «индракша». Зёрна, выросшие в Индии, называются «бхадракша». Место произрастания рудракши никоим образом не влияет ни на какие её качества. Все они — и рудракша, и индракша, и бхадракша — одинаково ценны и могут быть использованы как в ритуале почитания Шивы, так и в ежедневном ношении.

Рудракша в шиваизме и шактизме 
Из высушенных плодов рудракши изготавливают одноимённые чётки (джапа-малы) — рудракша-джапа-мала. В сморщенной оболочке плода при этом видят несколько (обычно пять) лиц, отчего каждое из 108 зёрен чёток символизирует Шиву.

В одной из глав «Чандраджнана-агамы» описывается эффект от ношения плодов рудракши (перевод с санскрита О. Ерченкова).

Островные Рудракши 
Рудракши, растущие на крупных островах ЮВА (Бали, Ланка, Панган) и Тихого Океана, в силу различных климатических зон плодоносят круглый год, хотя главным сезоном остается Февраль-Март. Островные Рудракши могут существенно отличаться от материковых — по форме, количеству Мукхи (ликов) и пр.

Галерея 

Элеокарповые
Чётки
Предметы индуистского культа
Символика индуизма
Атрибуты Шивы
Аштаварана
Предметы буддийского культа